Antígono foi o nome das seguintes personalidades históricas:

 Antígono Monoftalmo, dito o Zarolho ou o Ciclope - general de Alexandre Magno e fundador da dinastia dos Antígonas;
 Antígono Gónatas - rei da Macedónia entre 276 e 239 a.C.;
 Antígono Dóson - rei da Macedónia entre 229 e 221 a.C.

Desambiguação